{{Тенисист
| име = Елена Пампулова
| име-латински = Elena Pampoulova
| картинка = Elena Vagner.jpg
| описание = 
| наставка = а
| държава =  България Германия
| роден-дата = 17 май 1972
| роден-място =  София
| починал-дата =
| починал-място =
| живее-в =  Цюрих
| височина = 165
| тегло = 52
| прякор =
| професионалист = 1988
| оттеглил = 2001
| пари = $704 882
| титли-гш-сингъл =
| титли-atp-сингъл =
| титли-wta-сингъл = 1
| титли-itf-сингъл = 12
| позиция-сингъл = 62 (09.09.1996)
| титли-гш-двойки =
| титли-atp-двойки = 
| титли-wta-двойки = 3
| титли-itf-двойки = 8
| позиция-двойки = 38 (23.09.1996)
| дейвискъп =
| федкъп = България(1988 – 1992)Германия(1997 – 1999)
| хопманкъп =
| обновяване = 18.07.2008
|Баща=Емилиян Димитров Пампулов}}
Елена Емилиянова Пампулова (Елена Пампулова-Вагнер, Елена Пампулова–Бергоми) () е българска тенисистка, родена на 17 май 1972 г. Състезателка за Фед Къп.

Започва да тренира тенис при майка си Любка Радкова. Баща ѝ Емилиян Пампулов също е тенисист.

През 1991 г. се омъжва за Аксел Вагнер и няколко години по-късно започва да се състезава за Германия. На 25-годишна възраст остава вдовица.

През юли 2006 г. Елена се омъжва за дългогодишния си приятел швейцареца Кристиян Бергоми. През март 2008 г. се ражда синът им Алекс.

В последните години Елена Пампулова работи в банка Credit Suisse в Швейцария.

Финали

Титли на сингъл (1 WTA 12 ITF)

Загубени финали на сингъл (3)

Титли на двойки (3 WTA 8 ITF)

Загубени финали на двойки (10)

Класиране в ранглистата в края на годината

Източници

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Фед Къп

Български тенисистки
Германски тенисистки
Български спортисти в Германия
Българи в Швейцария
Родени в София